Ruszki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Ruszki, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Ruszki, village de la voïvodie de Łódź
 Ruszki, village de la voïvodie de Mazovie